Пурген:
 Пурген — медицинское название фенолфталеина (слабительное средство).
 Пурген — музыкальная группа.